Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н. А. Доллежаля. Директор — Каплиенко Андрей Владимирович.

История 
НИКИЭТ (НИИ-8) создан в 1952 году по постановлению Совета Министров СССР. Перед новым НИИ ставилась задача по разработке ядерной энергетической установки для подводных лодок. Директором и научным руководителем стал Н. А. Доллежаль.

В 1954 году был разработан проект ядерной энергетической установки для первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».

В последующие годы в НИКИЭТ был разработан проект водографитового канального реактора большой мощности РБМК. Реакторы РБМК - 1000 эксплуатируются на Ленинградской, Курской и Смоленской АЭС. В 1986 году произошла авария на 4-ом блоке Чернобыльской АЭС.

Располагает обширной экспериментальной базой, на базе института созданы различные отраслевые центры Минатома России. Является головным исполнителем работ как по ядерной и радиационной безопасности при утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей ВМФ, так и по экологической реабилитации радиационно опасных объектов ВМФ.

В 2010-х годах стал головной конструкторской организацией в проекте по созданию ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса для межорбитального буксира «Транспортно-энергетический модуль».

Из-за вторжения России на Украину НИКИЭТ находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Японии и других стран

Примечания

См. также 
 Реактор БРЕСТ
 Унитерм

Ссылки 
 Официальный сайт НИКИЭТ

Научные институты России
Научные институты СССР
Организации, награждённые орденом Ленина
Научно-исследовательские и инжиниринговые организации энергетики России
Предприятия атомной промышленности России
Центры ядерных исследований
Атомэнергопром
Предприятия атомной промышленности СССР
Предприятия Росатома
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину